Esistono più comuni francesi con questo nome

Rémilly – Mosella
Rémilly – Nièvre